Трититанат натрия — неорганическое соединение,
соль натрия и титановой кислоты
с формулой NaTiO,
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств диоксида титана и едкого натра:

Физические свойства 
Трититанат натрия образует бесцветные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/m,
параметры ячейки a = 0,8571 нм, b = 0,3804 нм, c = 0,9135 нм, β = 101,57°, Z = 2
.

Не растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 

Соединения натрия
натрия